Die N176 ist eine französische Nationalstraße, die 1824 zwischen Noyal und Villedieu-les-Poêles festgelegt wurde. Diese Führung geht auf die Route impériale 196 zurück. Ihre Länge betrug 124,5 Kilometer. 1978 übernahm die N175 den Abschnitt zwischen Pontorson und Villedieu-les-Poêles und die N176 wurde ab Pontaubault nach Pré-en-Pail geführt. Dazu übernahm sie von der N807 und N808 einzelne Abschnitte:

  Lamballe – Pontorson
 via  (ex N176)
  Pontaubault – Saint-Hilaire-du-Harcouët
  Saint-Hilaire-du-Harcouët – Domfront
  Domfront – Pré-en-Pail

2006 wurde der Abschnitt zwischen Pontaubaun und Pré-en-Pail abgestuft.
Zwischen der N12 und Pontorson wurde eine Schnellstraße erbaut, auf die die N176 gelegt wurde. Die alte Führung parallel durch die Orte wurde abgestuft.

Streckenverlauf

Weblinks 

 Route nationale française 176 auf WikiSara (französisch)

176
Straße in der Normandie
Straße in der Bretagne
Route nationale 0176